Indonesië
 Sananwetan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sananwetan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java